Натуральне число 1405
 1405 рік до нашої ери
 1405 рік нашої ери